Mesonea är ett släkte av mossdjur. Mesonea ingår i familjen Crisinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mesonea